Niemi är ett finskt person- och ortsnamn som på svenska betyder udde eller näs. Som namn kan det bland annat syfta på:

Personer

 Antti Niemi, flera personer
 Antti Niemi (fotbollsmålvakt) (född 1972)
 Antti Niemi (ingenjör) (1928–2009), ingenjör och teknisk forskare
 Antti Niemi (ishockeymålvakt) (född 1983), finländsk ishockeymålvakt
 Antti-Jussi Niemi (född 1977), finländsk ishockeyspelare
 Aukusti Niemi (1869–1931), finländsk folklorist
 Einar Niemi (född 1943), norsk historiker
 Fanny Niemi (född 1962), finländsk konstnär
 Irmeli Niemi (1931–2008), finländsk litteraturvetare
 Lars-Göran Niemi (född 1957), svensk ishockeyspelare
 Matti Niemi (född 1937), finländsk roddare
Mikael Niemi (född 1959), svensk författare
Mikko Niemi (1929–1999), finländsk läkare
 Oskari Niemi (1886–1964), finländsk överkonservator och konstnär
Pekka Niemi (1909–1993), finländsk längdåkare
Pekka Niemi (tyngdlyftare) (född 1952), finländsk tyngdlyftare
Pyry Niemi (född 1965), svensk politiker
Sinikka Niemi (född 1951), finländsk språkvetare
Venla Niemi (född 1990), finländsk orienterare
 Åke Niemi (född 1936), finländsk botanist och marinekolog

Orter
Niemi – en by i Luvia, se Arnäs, Luvia
Niemis gård – en egendom i Kalvola kommun

Se även 
 Niemijärvi
 Nieminen
 Niemis
 Niemisel

Finska efternamn